Abashirimeer, in het Japans Abashiri-ko
 Abashiri-ko (ijsbaan), de naar het meer vernoemde ijsbaan